Thornham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Manchester
 Thornham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Norfolk
 Thornham Magna – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 Thornham Parva – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk